Городно — деревня в Дедовичском районе Псковской области России. Входит в состав Пожеревицкой волости.

Расположена на северо-западе района, на северном берегу Городновского озера, в 21 км к западу от райцентра Дедовичи и в 10 км к западу от деревни Дубровка.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 49 жителей.

История 
До 2005 года деревня входила в состав Горушкинской волости, упразднённой затем в пользу Дубровской волости. С 2005 до 2010 гг. деревня входила в состав Дубровской волости, упразднённой в июне 2010 года в пользу Пожеревицкой волости.

Ссылки 
 Сайт Дедовичского района. Пожеревицкая волость

Примечания 

Населённые пункты Дедовичского района